Амран:

 Амран — слепой еврейский путешественник, известный из переписки Хасдая с царём Иосифом.
 Амран — город в Йемене, в мухафазе Амран.
 Амран — одна из 21 мухафазы Йемена.